Алимарданов — тюркская фамилия.

Известные носители
 Алимарданов, Абдурахман — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Алимарданов, Файзулло (1903—1963) — Герой Социалистического Труда.